il cavo Screened Twisted Pair, noto anche come FTP, Foil screened Twisted Pair
il protocollo Stream Control Transmission Protocol